«Ветер в лицо» (альтернативное название «Плавятся дни») — драма, советский чёрно-белый художественный фильм режиссёров Иосифа Хейфица и Александра Зархи по спектаклю ТРАМа «Плавятся дни». Премьера состоялась 4 апреля 1930 года. Фильм до наших дней не сохранился.

Сюжет 
Конец 20-х годов. Группа комсомольцев переделывает пивную на окраине города под общежитие-коммуну. У организатора коммуны Бориса и его жены Нины рождается ребёнок. Это заставляет их переселиться к родителям Нины, где молодые люди попадают в удушающую обстановку мещанского быта. Борис не выдерживает и возвращается в коммуну. Над городом разражается буря, угрожающая наводнением. Вместе с мужем и остальными комсомольцами Нина помогает спасти имущество фабрики. Кадры разразившейся бури символизируют мысль, что советской молодёжи следует идти «против ветра», наперекор косности и рутины мещанского быта.

В ролях 
 Олег Жаков — Борис
 Александр Мельников — Валерьян, секретарь ячейки
 Дмитрий Жиряков — Яшка
 Татьяна Петрова — Туся
 Зоя Глейзарова — Нина
 Г. Стоколова — Маруся
 Ольга Кузнецова — Лёля
 Николай Вильдгрубе — Николай
 Анна Оржицкая — мать
 Медведников — отец

Съёмочная группа 
 Постановка: Иосиф Хейфиц, Александр Зархи
 Сценарий: Николай Львов (пьеса), Иосиф Берхин
 Операторы: Михаил Каплан, Хечо Назарьянц
 Художник: Елена Аладжалова

Ссылки 
 Ветер в лицо на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 
 Власов А. Е., Млодик А. М. Тихо! Идет съёмка! : [Студия «Ленфильм»]. — Москва : Искусство, 1960.
 Ирина Гращенкова. Киноантропология XX/20 : Человек, 2014. ISBN 9785906131492

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1930 года
Фильмы Александра Зархи
Фильмы Иосифа Хейфица
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Утерянные фильмы СССР